Schmutzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schmutzer (1864–1936), österreichischer Musiker, Komponist und Chorleiter
 Ernst Schmutzer (1930–2022), deutscher theoretischer Physiker
 Ferdinand Schmutzer (1870–1928), österreichischer Druckgrafiker, Fotograf und Maler
 Jacob Matthias Schmutzer (1733–1811), österreichischer Kupferstecher und Maler
 Johann Schmutzer (1642–1701), deutscher Stuckateur, siehe Johann Schmuzer
 Johann Georg Schmutzer (1665–1747), Steinmetzmeister und Bildhauer der Künstlerfamilie Schmuzer in der Eggenburger Bruderschaft

 Margit Schmutzer (* 1956),  österreichische Judoka
 Michael O. Schmutzer (* 1967), deutscher Unternehmer
 Philipp M. Schmutzer (1821–1898), österreichischer Musiker und Komponist
 Susanne Peschke-Schmutzer (1911–1991), österreichische Malerin und Bildhauerin

Siehe auch:
 Schmuzer
 Schmutzler